Camillo Nalin – poeta italiano
 Maurizio Nalin – atleta paralimpico italiano
 Pan Nalin – regista indiano